Гран-при Австра́лии 2017 года (официально 2017 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 26 марта 2017 года на трассе «Альберт Парк» в Мельбурне, Австралия. Это первая гонка сезона 2017 года. Победителем гонки стал Себастьян Феттель на Ferrari.

Свободные заезды 

В ходе первой и второй сессии свободных заездов лучшее время показал Льюис Хэмилтон.
В третьей сессии свободных заездов лучшее время показал Себастьян Феттель. Перед началом сессии в команде Заубер произошла замена: Паскаля Верляйна заменил Антонио Джовинацци.

Квалификация 
Квалификация началась в сухую и облачную погоду, температура воздуха +29°С, трассы — +34°С. Лучшее время в первой части квалификации показал Льюис Хэмилтон — 1:24,191.
Перед стартом второго сегмента облачность над трассой усилилась. В ходе второй части квалификации Валттери Боттас показал абсолютно лучшее время в истории трассы — 1:23,215.
В начале третьего сегмента над автодромом начался небольшой дождь. По ходу третьей части результат Боттаса был превзойдён им же, а затем Феттелем и Хэмилтоном. Даниэль Риккардо, находясь на быстром круге, вылетел с трассы в 14-м повороте и серьёзно разбил машину, помешав и своему партнёру по команде Максу Ферстаппену. После аварии были вывешены красные флаги и сессия прервана на время эвакуации разбитого болида. После возобновления квалификации лучшее время показал Льюис Хэмилтон, вторым стал Себастьян Феттель.

 

|}

 Примечания 
 1.  Лэнс Стролл наказан потерей 5 мест на стартовой решётке за смену коробки передач.

Стартовое поле

Гонка 

|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Статистика 
 62-й поул Льюиса Хэмилтона
 69-й поул команды Mercedes
 43-я победа Себастьяна Феттеля.
 10-й подиум у Валттери Боттаса

Примечания

Ссылки 
 
 

 Официальный сайт Гран-при
 таблица результатов
 График гонки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Австралии